Luschka ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Luschka der Jüngere (1870–1927), deutscher Landwirtschaftslehrer und Agrarpolitiker
 Hubert von Luschka (1820–1875), deutscher Anatom